Михаи́л Пано́в:
 Панов, Михаил Викторович (1920—2001) — российский лингвист и поэт.
 Панов, Михаил Фёдорович (1901—1979) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.